

Antropònims 
 Eimeric de Bellveí (s. XII-XIV, Vicealmiralll de l'Armada)
 Eimeric de Llemotges (s. XII, patriarca llatí d'Antioquia)
 Eimeric d'Usall (1267-1335, templer, ambaixador de Jaume el Just)
 Nicolau Eimeric (ca. 1316 - 1399, teòleg, inquisidor)
 Joan d'Eimeric i Saplana (1455-1517, lloctinent general de Mallorca; germà de Jordi Miquel)
 Jordi Miquel d'Eimeric i Saplana (s. XV-XVI, lloctinent general de Mallorca; germà de Joan)

Topònims 
 Ca n'Eimeric (masia a Sant Martí Sesserres, Cabanelles, l'Alt Empordà)

Vegeu també la grafia Aimeric.

Pàgines de desambiguació